Bärendreck bezeichnet umgangssprachlich:

 Lakritz
 Motodix, vornehmlich in der DDR verwendeter Dichtstoff

Siehe auch: